Le Bal du comte d'Orgel, roman de Raymond Radiguet paru en 1924 ;
 Le Bal du comte d'Orgel, film français de Marc Allégret adapté du roman précédent et sorti en 1970.